Mistrzostwa Świata B w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1985 – piąte mistrzostwa świata B w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF służący jako kwalifikacja do MŚ 1986. Odbył się w dniach 19 lutego 1985 – 3 marca 1985 roku w Norwegii.

Faza wstępna

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza zasadnicza

Grupa I

Grupa II

Mecze o miejsca 13–16

Faza pucharowa 
Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Mecz o 1. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 

1985
1985 w piłce ręcznej
Piłka ręczna w Norwegii
1985 w Norwegii